Malapterurus är ett släkte av fiskar. Malapterurus ingår i familjen Malapteruridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Malapterurus